Под русским язычеством обычно понимают:
 Дохристианская Русь и определённое время после Крещения Руси
 Древнерусское язычество
 Позднесоветский период и современность
 Русское неоязычество
 Родноверие